Усеинов — татарская фамилия.

Известные носители 

 Усеинов, Камай — мурза, казанский выходец, перешедший на службу к Ивану Грозному, когда тот подступил к Казани в 1552.
 Усеинов, Сейран Меметович (1938—2018) — крымскотатарский поэт, педагог, составитель большого количества крымскотатарско-русских словарей.
 Усеинов, Тимур Бекирович (род. 1972) — учёный, литературовед, доктор филологических наук.
 Усеинов, Якуб Усеинович (1895—1967) — советский архитектор.

Примечания